Џонсон има више значења:
 Округ Џонсон (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Џонсон (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Џонсон (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Џонсон (Вајоминг), је округ у америчкој савезној држави Вајоминг
 Округ Џонсон (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Џонсон (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Џонсон (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Џонсон (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Џонсон (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Џонсон (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Џонсон (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Џонсон (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Џонсон (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Џонсон (Вермонт), град је у америчкој савезној држави Вермонт
 Џонсон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Џонсон (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Џонсон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Атол Џонсон

Особе 
 Адам Џонсон, амерички писац 
 Ален Џонсон
 Арон Џонсон, енглески глумац
 Бен Џонсон, енглески књижевник
 Бен Џонсон, канадски атлетичар
 Бил Џонсон (скијаш)
 Борис Џонсон, британски новинар и политичар
 Брајан Џонсон, британски музичар
 Вирџинија Е. Џонсон, амерички психолог
 Глен Џонсон, енглески фудбалер
 Дакота Џонсон, америчка глумица
 Двејн Џонсон
 Дон Џонсон, амерички глумац
 Ејми Џонсон
 Елсворт Џонсон, амерички криминалац
 Ендру Џонсон
 Кевин Џонсон, амерички кошаркаш
 Мајкл Џонсон, амерички атлетичар
 Меџик Џонсон
 Лари Џонсон, амерички кошаркаш
 Линдон Џонсон, амерички председник
 Лејди Берд Џонсон, прва дама САД
 Мартин Џонсон, енглески рагбиста
 Ник Џонсон, амерички рагбиста
 Омар Џонсон
 Ребека Џонсон
 Ричард Ментор Џонсон
 Силија Џонсон
 Тебс Лојд Џонсон
 Џон Нили Џонсон